

Чумойтло — пристанційне селище, Можгинський район, Удмуртія
 Чумойтло — присілок, Можгинський район, Удмуртія